Абд аль-Ма́лик, Абдул-Малик, Абдель-Малек () — арабское мужское имя, в переводе на русский язык означающее «раб Царя» (аль-Малик, «Царь» — одно из имён Аллаха).

Персоналии
 Абдуль-Малик ибн Марван (646—705) — 5-й халиф из династии Омейядов (685—705).
 Абд аль-Малик аль-Маймуни (797—887) — мухаддис и ханбалитский правовед, ученик Ахмада ибн Ханбаля.
 Абд аль-Малик I ибн Нух (944—961) — саманидский правитель Хорасана и Мавераннахра (954—961).
 Абд аль-Малик II ибн Нух — саманидский правитель Мавераннахра (999).
 Абд аль-Малик Абд аль-Вахид (умер в 1339) — правитель Гибралтара с 1333 по 1339 годы, сын Абуль-Хасана Али I.
 Абу Марван Абд аль-Малик I (умер в 1578) — султан Марокко, погиб в «Битве трёх королей».
 Абдуль-Малик аль-Асмаи — арабский грамматист, поэт, знаток арабской поэзии и диалектов, лексигограф.
 Абедльмалек Селлаль — алжирский государственный деятель.
 Абдул-Малик аль-Хуси — лидер йеменских зейдитов.

Прочее
  — город и коммуна в алжирской провинции Мостаганем.
  — многофункциональный стадион в Константине, Алжир.

Арабские имена